

Загребино — присілок, Ігринський район, Удмуртія
 Загребино — селище, Октябрський район, Челябінська область